Mercadão Central de Ribeirão Preto 

Mercado Municipal

Começou a ser construído em 1899. Inaugurado em 1900, o prédio do Mercadão está localizado no quadrilátero entre as ruas São Sebastião, José Bonifácio, Américo Brasiliense e avenida Jerônimo Gonçalves. Já na época de sua construção possuía uma arquitetura grandiosa. Alto, cobertura envidraçada, feito de tijolos de barro, o prédio original do Mercado Municipal difere muito do Mercado Municipal de hoje. Assim que passou a funcionar, tornou-se um marco para a cidade, quando abastecia muitas famílias de todas as classes sociais do município e da região.

No Mercado Municipal sempre se encontrou de quase tudo, alimentos, suprimentos, calçados, roupas, tecidos e até ferramentas. Durante oito anos o grupo Folena & Cia, concessionário do imóvel, explorou o local, até que a Prefeitura, indenizando o grupo em “120 contos de reis”, tomou posse do imóvel.

Reconstrução

O antigo prédio foi atingido pelas enchentes, características da cidade, mas em 07 outubro de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, um curto circuito foi o motivo do grande incêndio que destruiu o prédio, tornando-o inabitável.

Comerciantes que atuavam no Mercado viram-se obrigados a mudar para barracas na avenida Francisco Junqueira. O mau cheiro e a falta de higiene eram constantes e, por isso, foram obrigados a desativar seus comércios por falta de espaço adequado ao tipo de serviço.

Em 1956, surgiu a proposta da construção de um novo Mercado Municipal. Após 16 anos da tragédia, o então prefeito, Costábile Romano inaugurou o prédio. A partir do dia 28 de setembro de 1958 o novo prédio do Mercado Municipal retomou impulso econômico e até hoje se mantém.

Projetado pelo engenheiro Jaime Zeiger, o novo prédio passou a exibir uma arquitetura moderna, inovadora para a época. Com 4.150 metros quadrados divididos por um corredor principal, cinco corredores secundários, a parte externa, revestida por pastilhas foi presenteada com a obra do artista Bassano Vaccarini. Na década de 90, o Mercadão Central atualmente é de responsabilidade da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento e gerido pela Associação dos Comerciantes do Mercado Central de Ribeirão Preto (ACOMECERP) que possuí a função de zelar e administrar o Mercadão.

Atualmente o local conta com inúmeras lojas como empórios, tabacarias, lanchonetes, açougues, peixarias e comercializa muitos outros produtos.

Funciona de segunda à sexta das 07:00 às 18:00 e aos sábados das 07:00 às 16:00. O local permanece fechado aos domingos. Conta com estacionamento privado em frente , atravessando a Rua Jose Bonifácio além de muitos outros nas redondezas.

Ligações externa 
 https://www.facebook.com/mercadaocentralrp/

Shopping centers de São Paulo (estado)
Empresas de Ribeirão Preto
Ribeirão Preto